Rosendorf heißen folgende Orte:

in Deutschland
 Rosendorf (Lenzerwische), ein Wohnplatz der Gemeinde Lenzerwische im Landkreis Prignitz in Brandenburg
 Rosendorf (Thüringen) im Saale-Orla-Kreis in Thüringen
 Rosendorf (Senftenberg), devastierter Ortsteil vom ebenfalls devastierten Sorno bei Senftenberg in Brandenburg

in Österreich
 Rosendorf (Gemeinde Weichselbaum) Katastralgemeinde im Burgenland
 Rosendorf (Gemeinde Maria Saal), Ortschaft von Maria Saal, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten

in Tschechien
 Růžová (Rosendorf), Gemeinde im Okres Děčín 
 Růžov (Bělá nad Radbuzou) (Rosendorf), Wüstung auf dem Gebiet von Bělá nad Radbuzou, Okres Domažlice

Siehe auch
 Rosdorf
 Rosendorff
 Rossendorf
 Rostorf
 Roßendorf
 Rosendorfer Kanal
 Rosenstadt (auch Rosendorf, Rosenkreis), Beiname von Gemeinden, die die Rose als „prägenden Ortsbestandteil“ ansehen und pflegen